Spojení písmen C, F a S může mít různé významy:

  – chronický únavový syndrom
 Compact File Set – formát souboru
 call for service
 chicken fried steak – smažený kuřecí řízek
 cubic foot per second – imperiální míra objemového průtoku
 Completely Fair Scheduler – česky doslova zcela férový plánovač, jeden z plánovačů linuxového jádra
 Chemins de fer syriens – , národní železniční dopravce Sýrie se sídlem v Aleppu
 Canadian Forces Station – kanadská vojenská radarová stanice
 Česká flebologická společnost
 Česká farmaceutická společnost, zaštiťuje Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS)
 Calcutta Film Society